Малюгина — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в Шестовское сельское поселение.

География 
Деревня находится в восточной части области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны.

История 
Основана крестьянами Малюгиными. От этого рода происходит генерал майор Семен Дмитриевич Малюгин.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 70 % (7 чел. из 10), женщины — соответственно 30 % (3 чел. из 10).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85 % из 26 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Деревня доступна автомобильным транспортом, по автодороге общего пользования межмуниципального значения Тюменской области 1Н-510 Ярково — Новоалександровка — Ленино (идентификационный номер: 71 ОП МЗ 71Н-510).

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района